la Nouvelle Technique de Tir de Combat, une méthode d'instruction d'origine américaine pour le tir
 National Telco Television Consortium, regroupement d'entreprises américaines de média désormais nommé Vivicast Media
 Naval Technical Training Center de la 
 Naval Trauma Training Center